Secrets est le titre de plusieurs oeuvres.

Cinéma 
 Secrets, un film américain réalisé par Frank Borzage en 1924
 Secrets, un film américain réalisé par Frank Borzage en 1933
 Secrets, un film français réalisé par Pierre Blanchar en 1943
 , un film britannique réalisé par Philip Saville en 1971
 , un film australien réalisé par Michael Pattinson en 1992
 Secrets (A Thousand Acres), un film américain réalisé par Jocelyn Moorhouse en 1997

Télévision

Séries télévisées 
 Secrets, une série télévisée britannique créée par James Cellan Jones en 1973 ;
 , une série télévisée australienne créée en 1993 ;
 Secrets, neuvième épisode de la saison 2 de Stargate SG-1 diffusé en 1998 ;
 Secrets, sixième épisode de la saison 2 de The Walking Dead diffusé en 2011.

Téléfilms 
 Secrets, un téléfilm américain réalisé par Paul Wendkos en 1977
 , un téléfilm américain réalisé par Peter H. Hunt en 1992
 Secrets, un téléfilm américain réalisé par Jud Taylor en 1995

Littérature et bande dessinée 
 Secrets, un livre de Danielle Steel publié en 1992
 Secrets, un livre de Robert Jordan, deuxième partie française de Le Carrefour des ombres / Secrets, un roman original paru en 2003
 Secrets, une série de bandes dessinées du scénariste Frank Giroud
 Secrets (2006), une série en cinq numéros d'un comics américain dédié à Batman
 Secrets, un livre de Scott Westerfeld publié en 2008

Musique

Album 
 Secrets, un album du pianiste de jazz Herbie Hancock, sorti en 1976
 Secrets, un album de l'auteur-compositeur-interprète américain Gil Scott-Heron, paru en 1978
 Secrets, un album de la chanteuse de RnB américaine Toni Braxton, paru en 1996
 Secrets, un album de Con Funk Shun

Chanson 
 Secrets, une chanson du disc jockey néerlandais Tiësto sortie en 2015
 Secrets, une chanson et single du chanteur canadien The Weeknd sortie en 2017
 Secrets, une chanson de la chanteuse P!nk sortie en 2018
 Secrets, une chanson et single du disc-jockey kosovar Regard et de la chanteuse Raye sortie en 2020

Voir aussi